Hermann I (1152 - 25 de abril de 1217), Landgrave de Turingia, fue el segundo hijo de Luis II, Landgrave de Turingia (El Duro), y Judith de Hohenstaufen, la hermana del emperador Federico I Barbarroja. Se le atribuye la composición de los himnos latinos Veni Sancte Spiritus y Salve palatino de Sajonia.

Poco se sabe de sus primeros años, pero en 1180 Hermann se unió a una coalición en contra de Enrique el León, Duque de Sajonia, y su hermano, el Landgrave Luis III de Turingia sufrió un corto encarcelamiento después de su derrota en la Weissensee por Enrique el León. Por esta época recibió el Condado Palatino de Sajonia de parte de su hermano Luis. Reforzó su autoridad sobre el Condado Palatino casándose con Sofía de Sommerschenburg de Sajonia, hija de Lutgarda de Stade y Federico II de Sommerschenburg, un ex Conde Palatino.

A la muerte de Luis II en 1190, el Emperador Enrique VI trató de tomar Turingia como feudo vacante del Sacro Imperio Romano Germánico, pero Hermann le frustró sus planes y se estableció así mismo como Landgrave. Habiendo reunido una liga contra el Emperador, fue acusado, probablemente en forma errónea, de intentar asesinarlo. Enrique VI no solo fue exitoso en liberar a Hermann de la conspiración, sino que logró su apoyo para la anexión de Sicilia al Imperio.

Hermann fue a la Cruzada de 1197. Cuando Enrique VI murió en 1197, el hermano del difunto emperador Felipe de Suabia también compró su apoyo, pero tan prontro como la causa de Felipe comenzó a debilitarse, transfirió su apoyo a Otón  de Brunswick, quien más tarde fuera emperador Otón IV. Felipe entonces invadió Turingia en 1204 y obligó a Hermann a devolver las tierras que había obtenido en 1198, dentro de los términos de su rendición. Después de la muerte de Felipe y el reconocimiento de Otón, Hermann estuvo entre los príncipes que invitaron a Federico de Hohenstaufen, quien más tarde sería el emperador Federico II, a volver a Alemania y asumir la corona. En consecuencia por esa acción, los sajones atacaron Turingia, pero el landgrave se salvó por la llegada de Federico a Alemania en 1212.

Al morir su primera esposa en 1195, Hermann se casó con Sofía Wittelsbach de Baviera, hija de Otón I de Wittelsbach. Con ella tuvo cuatro hijos varones, dos de los cuales, Luis IV de Turingia y Enrique Raspe, sucedieron a su padre a su turno como Landgraves de Turingia.

Hermann murió en Gotha en 1217 y fue enterrado en Reinhardsbrunn. Hermann fue un benefactor de los hombres de letras, Walther von der Vogelweide y otros  Minnesingers fueron bienvenidos en su Castillo de Wartburg. Por estas acciones es uno de los personajes principales de la ópera Tannhäuser de Richard Wagner.

Ancestros

Bibliografía 

E. Winkelmann, Philipp von Schwaben und Otto IV. von Braunschweig (Leipzig, 1873–1878)
T. Knochenhauer, Geschichte Thüringens (Gotha, 1871)
F. Wachter, Thüringische and obersächsische Geschichte (Leipzig, 1826)

Referencias

Enlaces externos 

Landgraves de Turingia
Nobles de Alemania del siglo XII
Nobles de Alemania del siglo XIII
Participantes cristianos en la Cruzada de 1197